Buffet puede referirse a:
 Aparador, un mueble.
 Bufé, una forma de servir la comida.
 Tenedor libre, un tipo de restaurante.

Apellido
Warren Buffett, inversor estadounidense, empresario y filántropo.
Bernard Buffet, pintor francés del siglo XX.
Buffet Crampon, empresa dedicada a la manufactura de instrumentos musicales.